Mauvezin (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Mauvezin (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Mauvezin (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje